Joan Pujol, poeta català.
 Joan Pujol García, agent secret català.
 Joan Pujol Pagès, ciclista català.
 Joan Pujol Fontanet, bandoler català conegut com a Panxa-ampla.

Vegeu també 
 Joan Puig i Pujol, escriptor català.